San Dimas bezeichnet:

 San Dimas (Kalifornien), Stadt in den USA
 Municipio San Dimas, Verwaltungseinheit in Mexiko

Künstlername von:
 Andy San Dimas (* 1986), US-amerikanische Pornodarstellerin